W Polsce
 Mąkolno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Złoty Stok 
 Mąkolno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Mąkolno – gromada w powiecie kolskim
 Mąkolno – gromada w powiecie ząbkowickim
 Mąkolno – jezioro na Pojezierzu Kujawskim